Režim (z franc. régime a lat. regimen, vládnutí) může označovat:

politika
 politický režim – způsob organizace a výkonu státní moci vůči obyvatelstvu, jednotlivcům či skupinám  
 mezinárodní režim

historie
ancien régime – způsob vládnutí před francouzskou revolucí

politické režimy
 komunistický režim

vědy o Zemi
 režim – souhrnné označení vlastností životního prostředí charakterizujících jeho dynamiku, tj. denní či roční chod a charakteristický průběh. Režimy je možné třídit, hodnotit a studovat dle jejich prostorového výskytu a zákonitostí jejich vzájemné interakce s ostatními vlastnostmi objektů životního prostředí. 

meteorologie a klimatologie
 radiační režim – charakteristický chod v oboru krátkovlnného elektromagnetického záření
 světelný režim – charakteristický chod v oboru viditelného záření
 teplotní režim – charakteristický chod teploty
 srážkový režim – charakteristický chod srážek 
 vlhkostní režim – charakteristický chod vlhkosti

hydrologie
 vodní režim, hydrologický režim – souhrn charakteristických změn stavu vodních objektů v čase
 odtokový režim – vyjadřuje změny ve vodnosti toků během roku.

fyziologie rostlin
 vodní režim rostlin – zahrnuje mechanismy příjmu, vedení a výdeje vody.

ostatní
 režim (technika) – nastavení jistých parametrů zařízení nebo procesu – například „pohotovostní režim“, „zkušební režim“, „náběhový režim“, „provozní režim“. Zařízení může být v režimu ručního nebo automatického řízení, přejít do jiného režimu a podobně.
 režim (věda) – jeden z několika možných stavů („supravodivý režim“, „režim proudění“), určité nastavení nebo podmínky, někdy nastavitelné pomocí parametrů prostředí.
 režim (finance) – režim směnných kurzů znamená souhrn pravidel a postupů, jimiž se řídí určování směnných kurzů, například „plovoucí režim“, „brettonwoodský režim“. Režim může například určovat, že stát musí udržovat kurz své měny v určitých mezích a podobně.

Externí odkazy